Governatorato dell'Estonia – governatorato dell'Impero russo, istituito nel 1796
 Governatorato autonomo dell'Estonia – governatorato istituito nel 1917 dal Governo Provvisorio Russo